Топоним

Реки 
 Матросовка — река в Калининградской области России.
 Матросовка — река в Выборгском районе Ленинградской области.

Населённые пункты 
Россия
 Матросовка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.

Крым
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Матросовка — село в Кировском районе.

Украина
 Матросовка — село в Очаковском районе Николаевской области.
 Матросовка — посёлок в Бериславском районе Херсонской области.